Ли Фэй (, 17 февраля 1983, Ухань, Хубэй) — китайский футболист, капитан клуба «Чунцин», представляющего Первую лигу Китая.

Карьера 
В 17 лет Ли Фэй стал игроком молодёжного состава футбольной команды Шэньчжэнь. В сезоне 2002 года получил возможность выступать в основной команде. Несмотря на то, что он был в команде, которая завоевала титул чемпиона Суперлиги в 2004 году, однако шан появиться на поле представлялся ему нечасто. В сезоне 2005 года с приходом в команду нового главного тренера Чи Шанбиня Ли стал игроком основного состава. К сожалению, становление Ли как игрока полузащиты пришлось на трудный период в жизни коллектива, многие ведущие игроки были проданы, однако он сам остался в команде. В 2007 году впервые на него обратили внимание скауты, представляющие клуб «Ухань Гуангу», однако переход не состоялся. Следующая возможность перехода появилась в 2009, когда Ли попросил повышения зарплаты не только для себя, но и для нескольких ведущих игроков. В результате стороны пришли к обоюдному согласию, а Ли стал капитаном команды.

Достижения 
 «Шэньчжэнь Руби»
 Чемпион Китая: 2004

Клубная статистика 
Последнее обновление: май 2010

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на sohu.com

Футболисты Китая
Игроки ФК «Шэньчжэнь»